Verknüpfung (zugehöriges Verb verknüpfen) steht für:

 Verknüpfung (Mathematik), Abbildung des kartesischen Produkts endlich vieler Mengen
 Logische Verknüpfung, Zusammensetzung von Aussagen zu einer komplizierteren Aussage
 Verknüpfung (Computer), in der IT Verknüpfungen auf Objekte, Ressourcen oder Orte 
 Dateiverknüpfung, in der IT Verweis auf eine Datei oder ein Verzeichnis
 Relation (Datenbank), Verknüpfung in Datenbanken oder -systemen
 Internetverknüpfung, eine Verknüpfung von Web- oder Internet-Dokumenten, siehe Hyperlink

Siehe auch:

 Link (Begriffsklärung)